Военно-морской крест — персональная военная награда Военно-морского департамента Соединённых Штатов Америки.
 Военно-морской крест — ведомственная награда Министерства обороны Эстонской Республики.